Гвасимас има више значења:

 Гвасимас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвасимас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвасимас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Гвасимас, Де Белем (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику